Hikari kan syfta på:

 Hikari (stad) – en stad i Yamaguchi prefektur, Japan
 Hikari (Shinkansen) - ett tågnamn på Tokaido Shinkansen och Sanyo Shinkansen i Japan

Personer
 Hikari Oe (1963–), en japansk kompositör